L'édition masculine 2007 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 17 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series.

Faits marquants 
 Ivan Ljubičić remporte le tournoi en simple en battant Peter Wessels en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Jeff Coetzee et Rogier Wassen s'imposent en finale face à Martin Damm et Leander Paes. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi 
 Saison 2007 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc (WTA 2007)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bois-le-Duc
ATP 2007
Sport aux Pays-Bas en 2007
Tennis en juin 2007